Bakel désigne :

 Bakel, une localité de la commune néerlandaise de Gemert-Bakel dans le Brabant-Septentrional
 Bakel, une ville sénégalaise, le chef-lieu du département de Bakel dans la région de Tambacounda

Homonymie de toponyme